Plaats in Indonesië
 Tanjung Laut (Betung), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Laut (Tanjung Batu), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Ilir in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Laut (Tanjung Lubuk), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ilir in de provincie Zuid-Sumatra